Nikostratos (latinisiert Nicostratus) ist der Name mehrerer antiker griechischer Personen:

 Nikostratos (persischer Feldherr), griechischer Feldherr in persischen Diensten (4. Jahrhundert v. Chr.)
 Nikostratos (Athlet), Ringer des 1. Jahrhunderts
 Nikostratos von Trapezunt, Geschichtsschreiber im 3. Jahrhundert
 Klaudios Nikostratos (auch Nikostratos von Athen), Philosoph (2. Jahrhundert)
 Nikostratos (Maler), vermeintlicher Maler des 4. Jahrhunderts v. Chr.
 Nikostratos (Koroplast), Koroplast des 2. und 1. Jahrhunderts v. Chr.
 Nikostratos (Prätor), Prätor des Achaiischen Bunds im Jahre 197 v. Chr.
 Nikostratos (Steinmetz), Steinmetz der römischen Zeit

in der griechischen Mythologie:
 Nikostratos (Sohn des Menelaos) und der Helena
 Nikostratos (Heros), Gründer der kretischen Stadt Histoi